Margherita peut désigner:

 Margherita, prénom féminin italien
 Margherita, meuble créé par le designer italien Franco Albini
 Democrazia è Libertà - La Margherita, parti politique italien du centre
 Pizza Margherita, nom d'une spécialité culinaire traditionnelle de la ville de Naples en Italie
 Margherita di Savoia, commune de la province de Barletta-Andria-Trani dans les Pouilles en Italie
 Margherita d'Anjou, opéra composé par Giacomo Meyerbeer

Voir aussi

 Marguerite
 Santa Margherita